Гуревич — єврейське прізвище, походить від прізвища Горовиць. Походить від німецької назви () міста Hořovice у Богемії. За традицією носіїв прізвища відносять до коліна левітів.

Прізвище сходить до раббі Єшаягу бен Аврам а-Леві з Горвіц, відомий також як Йшла а-Кадош (св. Йшла).

Від цього ж роду ведуть походження люди на прізвище Горвіц, Горвіч, Гурвіц, Гурвіч, Хорвіц, Горовець, Horovitz, Horvitz, Horwitz, Hurwitz, Hurewicz. Різне написання прізвища залежало від вимови і від особливостей мови країн, де ці прізвища реєструвалися.

Разом з тим, не всі представники названих прізвищ — прямі нащадки знаменитого рабина. В кінці XVIII — початку XIX століть, коли євреї отримували прізвища, вони часто брали «престижні», оскільки в єврейському середовищі прізвища ще не мали значення.

 Гуревич Анатолій Маркович (1913-2009) — радянський розвідник
 Гуревич Борис Михайлович (* 1937) — український борець, олімпійський чемпіон
 Гуревич Давид Савелійович (Шевелевич) — радянський державний, партійний і комсомольський діяч
 Гуревич Мануїл Захарович (1917-1959) — радянський український архітектор
 Гуревич Матвій Борисович (1878—1967) — український радянський економіст, статистик, доктор економічних наук (1939), професор (1937). Один з ініціаторів і організаторів вищої статистичної освіти в Україні.
 Гуревич Мойсей Григорович (Мусій Григорович) — гігієніст, народний комісар охорони здоров'я УРСР (1920—1925), заступник Наркома охорони здоров'я РРФСР, розстріляний;
 Гуревич Михайло Йосипович — радянський авіаконструктор
 Гуревич Михайло Наумович — радянський і турецький шахіст родом з України
 Юхно-Гуревич Ганна — малярка
 Гуревич Розалія Борисівна (1905—1971) — бібліограф та бібліотекознавець
Єврейські прізвища